Sokolnik peut désigner :
 en Pologne :
 Sokolnik, village de la voïvodie de Mazovie
 Sokolnik, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 en  :
 , village